Мгебров Михайло Гаврилович (* 31 грудня 1878 — † 1940) — український та російський дерматовенеролог, бригадний лікар.

 Мгебров-Рено — панцерник